Durham steht für:
 Durham (City of Durham), Stadt in England
 County Durham, zeremonielle Grafschaft in England
 County Durham (Unitary Authority), Unitary Authority in England

Sonstige Orte:
 Durham (Argentinien)
 Durham (Barbados)
 Durham (Fischbachau), Dorf der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Durham (Jamaika)

in Kanada:
 Durham (Ontario)
 Durham (Nova Scotia)
 Durham (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Durham (Arkansas), im Washington County
 Durham (Colorado), im Mesa County
 Durham (Connecticut), im Middlesex County
 Durham (Florida), im Calhoun County – nicht mehr existent
 Durham (Georgia), im Walker County
 Durham (Illinois), im Hancock County
 Durham (Indiana), im Gibson County
 Durham (Iowa), im Marion County
 Durham (Kalifornien), im Butte County
 Durham (Kansas), im Marion County
 Durham (Kentucky), im Pulaski County – nicht mehr existent
 Durham (Maine), im Androscoggin County
 Durham (Mississippi), im Coahoma County
 Durham (Missouri), im Lewis County
 Durham (Montana), im Glacier County
 Durham (New Hampshire), im Strafford County
 Durham (New York), im Greene County
 Durham (North Carolina), im Durham County
 Durham (Oklahoma), im Roger Mills County
 Durham (Oregon), im Washington County
 Durham (Pennsylvania), im Bucks County
 Durham (Texas), im Hunt County
 Durham (Washington), im King County
 Durham (Wisconsin), im Waukesha County
 Durham (Wyoming), im Laramie County
 Durham Center, im Middlesex County, Connecticut
 Durham Estates, im Williams County, Ohio
 Durham Furnace, im Bucks County, Pennsylvania
 Durham Hill Farms, im Bucks County, Pennsylvania
 Durham Ridge, im Jackson County, Kentucky
 Durham Town, im Greene County, Georgia

geografische Objekte in Antarktika:
 Durham Point, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Durham, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Personen:
 Aldhun von Durham († 1018), Bischof von Lindisfarne; Bischof von Durham
 Allen Durham (≈1910–), amerikanischer Jazz-Posaunist

 Carl T. Durham (1892–1974), amerikanischer Politiker
 David Anthony Durham (* 1969), amerikanischer Autor
 Eddie Durham (1906–1987), amerikanischer Jazz-Posaunist, Jazz-Gitarrist und Arrangeur
 Edith Durham (1863–1944), britische Balkanreisende, Illustratorin und Schriftstellerin
 Eunice Ribeiro Durham (1932–2022), brasilianische Anthropologin
 J. Wyatt Durham (1907–1996), US-amerikanischer Paläontologe
 Jimmie Durham (1940–2021), amerikanischer Künstler 
 John Durham (* 1950), amerikanischer Staatsanwalt
 Judith Durham (1943–2022), australische Sängerin
 Marcel Durham (1920–2000), britischer Filmeditor
 Milton J. Durham (1824–1911), amerikanischer Politiker
 Philip Charles Durham (1763–1845), britischer Marineoffizier
 Ray Durham (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Rhea Durham (* 1978), amerikanisches Model

Sonstiges:
 Earl of Durham, britischer Adelstitel
 Durham Western Heritage Museum, Museum zur Geschichte des Westens der Vereinigten Staaten
 Ein in Australien gezüchtete Zuchtlinie des Shorthorn-Rinds heißt Durham

im NRHP gelistete Objekte:
 Durham Cotton Mills Village Historic District, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 85001793
 Durham Historic District, in Durham, New Hampshire, ID-Nr. 80000308
 Durham Homeplace, in Watkinsville, Georgia, ID-Nr. 00000194
 Durham Hosiery Mill, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 78001944
 Durham Hosiery Mills No. 2-Service Printing Company Building, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 85003055
 Durham Memorial A.M.E. Zion Church, in Buffalo, New York, ID-Nr. 83001670
 Durham Mill and Furnace, in Durham, Pennsylvania, ID-Nr. 76001608
 Durham School, in Durham, Arkansas, ID-Nr. 92001121
 Durham-Jacobs House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 87000307
 Durham-Perry Farmstead, in Bourbonnais, Illinois, ID-Nr. 06000445
 Durham’s Chapel School, in Bethpage, Tennessee, ID-Nr. 06000652
 Durham-Shores House, in Dupont Station, Delaware, ID-Nr. 01001005

Siehe auch:
 Durhamer Alm
 Durham County
 Durham Township
 New Durham
 Vertrag von Durham